«Діти Арбата» — культовий роман Анатолія Рибакова.

Інші значення 
 «Діти Арбата» — російський телевізійний серіал 2014 року.